Lengyelországban a miniszterelnök (kormányfő) hivatalos megnevezése 1921 (tkp. a márciusi alkotmány életbelépése) óta a Minisztertanács elnöke (Prezes Rady Ministrów). 1917–1921 között a kormányfőt hivatalosan a miniszterek elnökének, miniszterelnöknek (Prezydent Ministrów) nevezték.

A Lengyel Köztársaság Alkotmánya rendelkezéseinek értelmében 1997. április 2. óta a Minisztertanács elnökét a köztársasági elnök nevezi ki.

A lengyel kormányfők listája

A Varsói Hercegség Minisztertanácsának elnökei (1807-1815)

A Nemzeti Kormány elnökei (1830–1831)

A (régensi) Lengyel Királyság miniszterelnökei (1917-1918)

A második Lengyel Köztársaság miniszterelnökei és Minisztertanácsának elnökei (1918-1939)

A Lengyel Köztársaság Emigráns Kormányának miniszterelnökei (1939-1990)

A Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsának elnökei (1944–1989)

A harmadik Lengyel Köztársaság Minisztertanácsának elnökei (1989–napjainkig) 

Az 1991-es parlamenti választásokat követően a köztársasági elnök Lech Wałęsa Bronisław Geremeket bízta meg kormányalakítással – ennek sikertelensége után Jan Olszewski lett a miniszterelnök.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 

 Lengyelország államfőinek listája

Fordítás 
 

 
Kormányfők listái
Lengyelországgal kapcsolatos listák